Прва лига СР Југославије у фудбалу у сезони 2002/03. је било једанаесто и последње такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза СР Југославије. Занимљиво је да је ова сезона првенства одиграна у две државе, јер је 4. фебруара 2003. СР Југославија променила име у Србија и Црна Гора.

Ове сезоне је из лиге испало 6 клубова, јер се у сезони 2003/04. лига смањивала на 16 клубова.

Најбољи стрелац првенства је био Звонимир Вукић (Партизан), који је постигао 22 гола.

Састав Прве лиге СР Југославије у сезони 2002/03.

Табела 

1 Смедерево је обезбедило учешће у УЕФА купу као освајач Купа СРЈ.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Листа стрелаца

Резултати клубова прве лиге СР Југославије у европским такмичењима 2002/03. 

1Утакмица играна без присуства гледалаца као казна Партизану због ранијих проблема са навијачима.

Види још 
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу 2003/04.

Референце

Спољашње везе 
 Прва лига СР Југославије - сезона 2002/03 на rsssf.com

С
Сезона 2002/03. у српском фудбалу
Сезона 2002/03. у црногорском фудбалу